Xhosa peut désigner :
 les Xhosa, une population d'Afrique du Sud
 le xhosa, une langue bantoue